Een regio van Mali, zie Kayes (regio).
 Een cercle van Mali, zie Kayes (cercle).
 De hoofdstad van de regio, zie Kayes (stad).
 Kayes (Bouenza), een district in de regio Bouenza van Congo-Brazzaville.